

Persone 
 Ernst Toller – drammaturgo e rivoluzionario tedesco
 Montagu Toller – crickettista britannico
 Paula Toller – cantante e cantautrice brasiliana

Animali 
 Toller – nickname utilizzato per definire i cani della razza Nova Scotia Duck Tolling Retriever

Altro 
 Toller – rassegna teatrale ideata da Tankred Dorst